PI4KB () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 1-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 816 амінокислот, а молекулярна маса — 91 379.

Кодований геном білок за функціями належить до трансфераз, кіназ. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами. 
Локалізований у цитоплазмі, мембрані, мітохондрії, ендоплазматичному ретикулумі, зовнішній мембрані мітохондрій, апараті гольджі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Некатегоризовані білки